Orleanska jungfrun kan syfta på:

 Orleanska jungfrun (opera) – en opera i fyra akter med musik av Pjotr Tjajkovskij
 Orleanska jungfrun (pjäs) – en tragedipjäs av den tyske författaren Friedrich Schiller från 1801

Se även
 Jungfrun av Orléans – annat namn på Frankrikes nationalhelgon Jeanne d'Arc